„Домът на дракона“ () е  американски фентъзи сериал на „Ейч Би О“, предистория на  „Игра на тронове“. Сериалът е адаптация на романа „Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин.

Излъчването му започва на 21 август 2022 г., а пет дни преди премиерата, сериалът е подновен за втори сезон.

Сюжет 

Историята се развива по време на Танцът на драконите – гражданска война между различните фактори на Таргариените, период който започва 300 години преди събитията в „Игра на тронове“.

Актьорски състав 
 Пади Консидайн – Визерис I Таргариен
 Мат Смит – Деймон Таргариен
 Ема Д'Арси – Ренира Таргариен
 Мили Алкок – младата Ренира Таргариен
 Рис Айфанс – Ото Хайтауър
 Оливия Кук – Алисант Хайтауър
 Емили Кери – младата Алисант Хайтауър
 Стив Тюсант – Корлис Веларион „Морската Змия“
 Ийв Бест – Рейнис Веларион „Кралицата която не бе“
 Соноя Мизуно – Мисария
 Фебиън Франкъл – Кристън Кол
 Греъм Мактавиш – Харолд Уестерлинг
 Матю Нийдъм – Ларис Стронг
 Джеферсън Хол – Джейсън Ланистър и Тайлънд Ланистър
 Хари Колет – Джекерис Веларион
 Том Глин-Карни – Егон II Таргариен
 Еван Митчъл – Емонд Таргариен
 Фиа Сабан – Хелена Таргариен
 Бетани Антония – Бела Таргариен
 Фийби Кембъл – Рена Таргариен

Епизоди

Вижте също 
 „Игра на тронове (сериал)“
 „Песен за огън и лед“

Външни препратки

Източници 

Песен за огън и лед